23-я стрелковая дивизия — войсковое соединение РККА, 1 и 2 формирование которого принимало участие в Гражданской войне в России, а 3 и 4 в Великой Отечественной войне.
 23-я стрелковая дивизия (РККА, 1918) — сформирована в 1918 году на базе 1-й Усть-Медведицкой стрелковой дивизии, расформирована 7 июня 1920 года.
 23-я стрелковая дивизия (РККА, 1920) — сформирована в 1920 году, в сентябре−октябре 1920 входила в состав 13-й армии РККА.
 23-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1922 году.
 23-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году.
 Примечание